Брутцер — дворянский род
 Брутцер, Грегор (1834—1883) — балтийско-немецкий психиатр, считающийся первым психиатром Латвии.
 Брутцер, Софи (1905—1945) — немецкий филолог, исследовательница русско-австрийских культурных связей.